Carlo Parmeggiani (1850-1918) – scultore italiano
Carlo Parmeggiani (1881-1967) – pittore e illustratore italiano